Anché, commune française d'Indre-et-Loire ;
 Anché, commune française de la Vienne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France